Selene steht für:

 Selene, Mondgöttin der griechischen Mythologie
 (580) Selene, Asteroid
 Selene (Krater), Krater auf dem Asteroiden (433) Eros
 Selene-Nunatak, Nunatak auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Dörfer in der Ukraine (ukrainisch Зелене); die Namen der entsprechenden Rajons sind in den Klammern zu lesen:
 Selene (Bachtschyssaraj), Autonome Republik Krim
 Selene (Nyschnjohirskyj), Autonome Republik Krim
 Selene (Charkiw), Oblast Charkiw
 Selene (Sachnowschtschyna), Oblast Charkiw
 Selene (Kachowka), Oblast Cherson, Rajon Kachowka
 Selene (Henitschesk), Oblast Cherson, Rajon Henitschesk
 Selene (Amwrossijiwka), Oblast Donezk
 Selene (Pokrowsk, Kryworischschja), Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, Landgemeinde Kryworischschja
 Selene (Pokrowsk), Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, Stadtgemeinde Pokrowsk
 Selene (Kramatorsk), Oblast Donezk
 Selene (Starobeschewe), Oblast Donezk
 Selene (Nikopol), Oblast Dnipropetrowsk
 Selene (Pawlohrad), Oblast Dnipropetrowsk
 Selene (Sofijiwka), Oblast Dnipropetrowsk
 Selene (Synelnykowe), Oblast Dnipropetrowsk
 Selene (Werchnjodniprowsk), Oblast Dnipropetrowsk
 Selene (Werchowyna), Oblast Iwano-Frankiwsk
 Selene (Shuriwka), Oblast Kiew
 Selene (Kompanijiwka), Oblast Kirowohrad
 Selene (Nowomyrhorod), Oblast Kirowohrad
 Selene (Oleksandrija), Oblast Kirowohrad
 Selene (Petrowe), Oblast Kirowohrad
 Selene (Wesselynowe), Oblast Mykolajiw
 Selene (Mykolajiw), Oblast Mykolajiw
 Selene (Bilhorod-Dnistrowskyj), Oblast Odessa
 Selene (Kobeljaky), Oblast Poltawa
 Selene (Schyschaky), Oblast Poltawa
 Selene (Dubno), Oblast Riwne
 Selene (Wolodymyrez), Oblast Riwne
 Selene (Polohy), Oblast Saporischschja
 Selene (Saporischschja, Nowomykolajiwka), Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Siedlungsgemeinde Nowomykolajiwka
 Selene (Saporischschja, Pawliwske), Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, Landgemeinde Pawliwske
 Selene (Berdytschiw), Oblast Schytomyr
 Selene (Bilopillja), Oblast Sumy
 Selene (Nedryhajliw), Oblast Sumy
 Selene (Husjatyn), Oblast Ternopil
 Selene (Borschtschiw), Oblast Ternopil
 Selene (Bobrowyzja), Oblast Tschernihiw
 Selene (Bar), Oblast Winnyzja
 Selene (Horochiw), Oblast Wolyn

Siedlungen in der Ukraine (ukrainisch Зелене):
 Selene (Skadowsk), Oblast Cherson
 Selene (Pjatychatky), Oblast Dnipropetrowsk
 Selene (Melitopol), Oblast Saporischschja
 Selene (Horodnja), Oblast Tschernihiw

SELENE steht für:
 japanische Raumsonde, siehe Kaguya (Raumsonde).
 SELENE-2, abgesagte unbemannte Mondmission der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA

Siehe auch:
 Selen (Begriffsklärung)
 Sehlen (Begriffsklärung)
 Selena (Begriffsklärung)